Salle bezeichnet:

 die Orte
 Salle (Abruzzen), eine Gemeinde in Italien in der Provinz Pescara
 Salle (Norfolk), ein Ort in England
 Salle (Nepal), eine Gemeinde im Osten Nepals

 französisch einen Raum oder Saal. so u. a.:
 Salle du Manège, ehemals Sitz der französischen Nationalversammlung in Paris
 Salle Pleyel, Konzertsaal in Paris

 im südwestdeutschen und schweizerischen Sprachraum eine Begrüßungs- und Abschiedsformel, vermutlich abgeleitet aus dem französischen Salut (dt. Hallo bzw. Mach's gut)

Salle ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Sallé (1820–1896), französischer Naturforscher
 David Salle (* 1952), amerikanischer Maler
 Domenico Maria Salle (1727–1808), deutscher Hofbaumeister
 George Bon Salle († 2015), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jérôme Salle (* 1967), französischer Filmemacher
 Lise de la Salle (* 1988), französische Pianistin
 Lorenzo Salle (um 1710), Schweizer Baumeister und Architekt
 Marie Sallé (um 1707–1756), französische Tänzerin 

Siehe auch:
 Salles
 Sall
 Sale
 Sales
 DiSalle
 La Salle
 Lassalle